Чемпионат СССР 1979 года во второй лиге проходил в шести зонах. Лучший клуба каждой зоны получал путёвку в первую лигу.

Лучший бомбардир: Михаил Смородин («Даугава», 1 зона) — 43 мяча.

1 зона 
Лучший бомбардир: Михаил Смородин («Даугава») — 43 мяча.

2 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

Лучшие бомбардиры: Юрий Бондаренко («Кристалл») и Евгений Деревяга («Судостроитель») — по 20 мячей.

3 зона 
Лучший бомбардир: Владимир Файзулин («Ротор») — 29 мячей.

4 зона 
Лучший бомбардир: Девизи Дарджания («Локомотив») — 34 мячей.

5 зона 
Лучший бомбардир: Евстафий Пехлеваниди («Металлург») — 28 мячей.

6 зона

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1979
1979